Großschönau (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Großschönau (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Velký Šenov (Duits: Groß Schönau), een stad in de Tsjechische regio Ústí nad Labem